El término carrascina puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Erica cinerea;
 El nombre común de la planta Erica scoparia.